Donato Paolo Conversi – pittore italiano
 Marcello Conversi – fisico e informatico italiano
 Vito Antonio Conversi – pittore italiano